Владимир Фадеев:
 Фадеев, Владимир Георгиевич (1904—1962) — советский военачальник, вице-адмирал.
 Фадеев, Владимир Иванович (1949—2014) — российский юрист, специалист по советскому государственному и российскому муниципальному праву.
 Фадеев, Владимир Леонидович (род. 1958) — советский и российский спидвейный гонщик, тренер.
 Фадеев, Владимир Федосеевич (1875—1914) — офицер Русской императорской армии, участник Первой мировой войны, Георгиевский кавалер.